

Personen
 Martin Bayfield (1966), een Engelse voormalige rugbyspeler

Toponiemen

Verenigde staten 
 Bayfield County, een county in de Amerikaanse staat Wisconsin, hoofdplaats Washburn
 Bayfield (Wisconsin), een plaats in Bayfield County in de Amerikaanse staat Wisconsin.
 Bayfield (Colorado), een plaats (town) in La Plata County in de Amerikaanse staat Colorado.

Canada 
 Bayfield (New Brunswick)
 Bayfield (Nova Scotia)
 Bayfield (Ontario)
 Bayfield (rivier) in Ontario